Infant Fernando Portugalský (Fernando Maria Luís de Saxe-Coburgo-Gotha e Bragança; 23. července 1846 – 6. listopadu 1861) byl čtvrtým synem královny Marie II. Portugalské a krále manžela Ferdinanda II. a členem rodu Braganza.

Život 
Fernando byl poručíkem v pátém praporu Caçadores a obdržel Velkokříž Řádu neposkvrněného početí Panny Marie z Vila Viçosa. Se dvěma ze svých bratrů, králem Petrem V. a infantem João, vévodou z Beja, zemřel Fernando koncem roku 1861 na břišní tyfus nebo choleru. Byl pohřben v královském panteonu dynastie Braganza.

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Narození v roce 1846
Úmrtí v roce 1861
Dynastie Braganza-Sasko-Koburg-Gotha
Portugalští infanti
Lidé z Lisabonu
Zemřelí na choleru
Zemřelí na břišní tyfus
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory